Mielno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Mielno, un village du powiat d'Inowrocław
 Mielno, un village du powiat de Włocławek
 Mielno, un village du powiat de Mogilno
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mielno, un village du powiat de Gniezno
 Mielno, un village du powiat de Konin
 Mielno, un village du powiat de Poznań
 Mielno, un village du powiat de Szamotuły
dans la voïvodie de Poméranie
 Mielno, un village du powiat de Bytów
 Mielno, un village du powiat de Słupsk
dans la voïvodie de Lubusz
 Mielno, un village du powiat de Krosno Odrzańskie
 Mielno, un village du powiat de Zielona Góra
 Mielno, un village du powiat de Żary
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mielno, un village du powiat d'Ostróda
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Mielno, une gmina du powiat de Koszalin
 Mielno, un village et station balnéaire du powiat de Koszalin
 Mielno, un village du powiat de Łobez